«Only Love Survives» (Выживет только любовь) — песня в исполнении ирландского певца Райана Долана, с которой он представлял Ирландию на конкурсе песни «Евровидение 2013», который пройшёл в Мальмё, Швеция. Авторами песни являются Вез Девайн и Райан Долан.

Песня была выбрана в качестве победителя 22 февраля 2013 года на конкурсе «Eurosong 2013», национального отбора Ирландии на «Евровидение», таким образом получив 53 очка от жюри и 60 от телезрителей, в общей сложности 112 очков, позволило Райану представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение 2013».

Райан успешно прошёл полуфинал (с 8-ым результатом), но в финале выступал последним и занял последнее место, набрав 5 очков.

Список треков сингла

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Райана Долана на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Песни Ирландии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»